Fra Teofil Leko (Tihaljina, 1. rujna 1915. - Široki Brijeg, 3. kolovoza 1990.), bosanskohercegovački franjevac.

Pučku školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju kod franjevaca na Širokom Brijegu, a bogoslovni studij u Mostaru. U Franjevački red je stupio 1937., a za svećenika je zaređen 1942. godine.

Župe u kojim je djelovao
Pastoralni rad počeo je kao kapelan u Duvnu-Tomislavgradu (1943-1945), a nastavio kao župnik u Međugorju (1945-1951). U međuvremenu je oko godinu dana proveo u istrazi u komunističkom pritvoru u Mostaru (rujan 1949. – rujan 1950.). Potom je župnik u Bukovici (1951-1955), gvardijan i župnik u Duvnu (1955-1958), župnik u Šujici (1958-1964), kapelan u Konjicu (1964-1968) i na Posušju (1968-1969), pa osam godina župnik u Izbičnu (1969-1977). Od 1977. do smrti je u samostanu na Š. Brijegu. Preminuo je na Širokom Brijegu od srčanog udara 3. kolovoza 1990., u 75. god. života, 53. god. redovništva i 47. god. svećeništva. Pokopan je na groblju Mekovac.

Bosanskohercegovački franjevci